Neudeck heißen folgende Orte:
 Neudeck (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Neudeck (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Neudeck (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Neudeck (Diedorf), Ortsteil des Marktes Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Neudeck (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Neudeck (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Neudeck (Langenbrettach), Ortsteil der Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Neudeck (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Neudeck (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf), Ortsteil der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Neudeck (Plothen), Ortsteil der Gemeinde Plothen in Thüringen
 Neudeck (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neudeck (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Neudeck (Thanstein), Ortsteil der Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Neudeck (Uebigau-Wahrenbrück), Ortsteil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Neudeck (Wasserburg am Inn), Stadtteil von Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Neudeck (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ogrodzieniec (Kisielice), deutsch Neudeck, Dorf in der Gemeinde Kisielice, Ermland-Masuren, Polen
 Podzamek, deutsch Neudeck, Dorf in der Gemeinde Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien
 Świerklaniec, deutsch Neudeck, Gemeindesitz in der polnischen Woiwodschaft Schlesien

 Burg Neudeck:
 Burg Neudeck (Bayern), auch Burg Neideck oder Schloss Neudeck, abgegangene Spornburg bei Bad Birnbach, Bayern
 Burg Neudeck (Langenbrettach), abgegangene Burg in Neudeck (Langenbrettach), Baden-Württemberg 
 Burg Neudeck (Steiermark), Burgruine in Dürnstein, Steiermark
 Burgstall Neudeck, abgegangene Spornburg in Landshut, Bayern

 Schloss Neudeck:
 Schloss Neudeck, Schloss der Familie Henckel von Donnersmarck, Schlesien
 Schloss Neudeck (Uebigau-Wahrenbrück), ein Schloss im Ortsteil Neudeck, Uebigau-Wahrenbrück, Brandenburg
 Schloss Neudeck (München), ehemaliges Schloss in der Münchener Au, Bayern
 Gut Neudeck des Reichspräsidenten Hindenburg in Ostpreußen, siehe Ogrodzieniec (Kisielice)

Neudeck ist der Familienname folgender Personen:
 Christel Neudeck (* 1942), deutsche Sozialpädagogin und Gründerin von Cap Anamur
 Detlev Neudeck (* 1956), österreichischer Politiker (FPÖ/BZÖ)
 Ludwig von Neudeck (1846–1909), österreichischer Generalmajor
 Rupert Neudeck (1939–2016), deutscher Journalist
 Ruth Neudeck (1920–1948), deutsche KZ-Aufseherin

Siehe auch:
 Justizvollzugsanstalt Neudeck (München)
 Burg Neudek, Reste einer Turmburg in Nejdek, Tschechien
 Neudegg (Begriffsklärung)
 Neudecker (Begriffsklärung)
 Neideck (Begriffsklärung)
 Nejdek (deutsch Neudek, Stadt in der Tschechischen Republik)